Olga Brózda e Sylwia Zagórska erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Lenzerheide Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Ani Mijačika e Amra Sadiković che hanno battuto in finale Nikola Hofmanová e Romana Tabak 4–6, 6–2, [10–4].

Teste di serie 

 Tatjana Maria /  Stefanie Vögele (quarti di finale)
 Anaïs Laurendon /  Stephanie Vogt (semifinali)

 Hana Birnerová /  Lenka Juríková (quarti di finale) 
 Andrea Koch-Benvenuto /  Zuzana Zlochová (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Lenzerheide Open 2011